Le mot incitation se rapporte notamment à  :
 Incitation économique ;
 Incitation citoyenne ;
 Incitation au suicide ;
 Incitation à la haine raciale ;
 Incitation au meurtre.